In der Nationalliga A wurde in der Saison 1987/88 der HC Lugano im Play-off-Final gegen den EHC Kloten Schweizer Meister. In die Nationalliga B stiegen der SC Langnau und der HC Siders ab. Aus der Nationalliga B schafften der HC Ajoie und der EHC Olten den Aufstieg, der HC La Chaux-de-Fonds und der EHC Basel stiegen in die 1. Liga ab.

Modus 
Nach der Qualifikationsrunde, an der 10 Teams teilnehmen, spielen die besten vier Teams die Schweizer Meisterschaft in den Play-Offs aus. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 10 der Qualifikationsrunde steigen ohne Abstiegsrunde in die Nationalliga B ab.

Qualifikation

Abschlusstabelle

Spielerstatistik

Playoffs

Playoff-Baum

Halbfinal

Platz 3

Final

Literatur 
 Christoph Schär: 30 Jahre NLA-Playoffs, Langnau i. E. 2016, S. 32–39.

1987
Eishockeysaison 1987/88